Atomino bezeichnet:
 Atomino (Club), Club in Chemnitz
 Atomino (Comic), italienische und deutsche Comicserie
 Atomino (Computerspiel), Computerspiel
 Atomino (Kocher), selbstgebauter Tauchsiedertyp